dvije vrste afazije: 

Transkortikalna motorna afazija je poremećaj kod koje pojedinci imaju problema s pronalaskom odgovarajućih riječi u komunikaciji.
Zbog toga je govor često prekinut i nepovezan, ali je očuvana sposobnost razumijevanja drugih.

Transkortikalna senzorna afazija je poremećaj kod koje govor nije oštećen,ali postoje brojne stanke u komunikaciji zbog teškog pronalaska riječi i oštećenog razumijevanja.